Antonio Fosson (1951) – politico italiano
Mark Fosson – cantautore country statunitense
Pietro Fosson (1912-1993) – politico italiano